Nerd steht für:

 Nerd, Sonderling oder Fachidiot

NERD steht als Abkürzung für:
 Non esophageal refluxe disease = nicht-speiseröhre-betroffene Refluxkrankheit, siehe Laryngitis gastrica
 N.E.R.D (No-one Ever Really Dies), US-amerikanische Hip-Hop-/Rock-Band 

Abkürzung